Дебря — топоним в России:

Населённые пункты 
 Дебря — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Дебря — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Другое 
 Дебря — река в Смоленской области.
 Дебря — река в Могилёве
 Нижняя Дебря — улица в Костроме